Лядинка или Лядо — место вырубки и выжига леса при разделке лесных угодий под посевы в подсечно-огневом земледелии
 Лядинка — деревня в Печорском районе Псковской области, Круппская волость

См. также:
 Лядинки